Höcken ist der Name folgender Orte:

 Höcken (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höcken (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hoecken